Alton puede hacer referencia a:

Lugares 
Australia
 Alton, un parque nacional en Queensland.

Estados Unidos
 Alton, un municipio en el estado de Dakota del Sur.
 Alton, una ciudad en el estado de Illinois.
 Alton, un municipio en el estado de Illinois.
 Alton, un pueblo ubicado en el estado de Indiana.
 Alton, una ciudad en el estado de Iowa.
 Alton, una ciudad en el estado de Kansas.
 Alton, un pueblo en el estado de Maine.
 Alton, un municipio en el estado de Minnesota.
 Alton, una ciudad en el estado de Misuri.
 Alton, un pueblo en el estado de Nuevo Hampshire.
 Alton, un lugar designado por el censo en el estado anterior.
 Alton, una ciudad en el estado de Texas.
 Alton, un pueblo en el estado de Utah.

Inglaterra
 Alton, una parroquia civil y una villa en el condado de Hampshire.
 Alton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire.

Personas 
 Alton Ellis (1938–2008), un músico jamaiquino.
 Alton Ford (1981), un jugador de baloncesto estadounidense.
 Alton Lister (1958), un exjugador de baloncesto estadounidense.
 Alton Thelwell (1980), un futbolista inglés.
 John Alton, un director de fotografía húngaro.
 Orville Alton Turnquest (1929), un político bahameño.